Botteghe ima više značenja:
 Botteghe, Cremona
 Botteghe, Reggio Emilia